Shangjiang bezeichnet:

 Shangjiang (Lushui) (上江镇), Großgemeinde im Kreis Shangjiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shangjiang (Longzhou) (上降乡), Gemeinde im Kreis Longzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shangjiang (Shangri-La) (上江乡), Gemeinde der Stadt Shangri-La in der chinesischen Provinz Yunnan